El término carta abierta puede referirse a:

 Carta abierta, un tipo de publicación.
 Carta Abierta, una agrupación de intelectuales argentinos que analiza la cultura, la educación, el periodismo, las ciencias, el cine, las artes, la poesía y la literatura.